Dijckmeester kan verwijzen naar de volgende personen: 

 Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850), lid notabelenvergadering, lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer 
 Herman Jacob Dijckmeester (1837-1891), lid Tweede Kamer en broer van Alexander Johannes Dijckmeester, kleinzoon van Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850).
 Alexander Johannes Dijckmeester, lid Eerste Kamer en broer van Herman Jacob Dijckmeester (1837-1891), kleinzoon van Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850).
 Herman Jacob Dijckmeester (1847-1942), Commissaris van de Koningin, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Kleinzoon van Herman Jacob Dijckmeester (1771-1850) en neef van Herman Jacob Dijckmeester (1837-1891) en Alexander Johannes Dijckmeester.
 Frans Theodoor Dijckmeester (1917 - 2003), Nederlands burgemeester en verzetsstrijder
 Ati Dijckmeester (1946), Nederlands voormalig presentator

Nederlandse of Vlaamse achternaam